Desy Luccini (1987) – modella e attrice italiana
Ettore Luccini (1910–1978) – docente italiano